Jméno a příjmení Petr Krátký má více nositelů:

 Petr Krátký (politik) (* 1975) – český politik, místopředseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)
 Petr Krátký (fotbalista) (* 1981) – český fotbalista
 Petr Krátký (umělec) (* 1985) – český vizuální umělec